WiWo ist die Abkürzung folgender Zeitungsnamen:
 Wirtschaftswoche, deutsches Wirtschaftsmagazin
 Winterthurer Woche, ehemalige Schweizer Gratis-Wochenzeitung

WIWO